Grand Prix 1987 bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Grand Prix 1987 (Snooker), Snookerturnier
 Grand Prix de Paris 1987, Bahnradsport-Wettbewerb, siehe Grand Prix de Paris (Radsport)
 Grand Prix der Volksmusik 1987, Musikwettbewerb
 Grand Prix Eurovision de la Chanson 1987, internationaler Musikwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest 1987
 World Badminton Grand Prix 1987, Badminton-Turnierserie
 Grand Prix 1987 (Tennis), Tennis-Turnierserie

Siehe auch:
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1987, 16 Grand-Prix-Rennen